Saint-Mont ou Saint Mont ou Le Saint-Mont peut désigner :

Toponyme 
 Saint-Mont, une commune française du département du Gers en région Midi-Pyrénées. Elle a donné son nom à un vin AOC du Gers
 Le Saint-Mont ou Mont Habend, un sommet du massif des Vosges dans le département des Vosges en Lorraine, situé sur les communes de Saint-Amé et Saint-Étienne-lès-Remiremont. Il abritait autrefois l'Abbaye du Saint-Mont fondée par Romaric et Saint Amé.

Architecture religieuse 
 L’abbaye du Saint-Mont ou abbaye du mont Habend, une abbaye française catholique fondée par Romaric et Saint Amé en 620, située sur Le Saint-Mont (voir toponymie ci-dessus), sur les communes de Saint-Étienne-lès-Remiremont et Saint-Amé. À la révolution française, en 1790, elle a été confisquée, ce qui a entrainé sa ruine. Il ne subsiste aujourd'hui qu'une petite chapelle et un bâtiment.

Patronyme 
 Ange de Saint Mont (1970-), un écrivain français et rédacteur en chef du Journal Littéraire.

Viticulture 
 Le Saint-mont, un vin français AOC dont la production s'étend sur 46 communes du département du Gers, au sud-est de Mont-de-Marsan.

Voir aussi 
 Il existe également de nombreux noms de lieux commençant par Mont-Saint

Références